Idleb, Idlib ou Edleb (en ) est une ville de Syrie, capitale du gouvernorat du même nom. La majeure partie des habitants d'Idleb travaille dans l'agriculture ou dans la ville voisine d'Alep. Les terres se trouvant dans les environs d'Idleb sont très fertiles, produisant du coton, des céréales, des olives, des figues, du raisin, des tomates et du sésame.

La région d'Idleb est une région importante sur le plan historique et compte un certain nombre de cités antiques dont celle d'Ebla (Tall Mardikh), autrefois capitale d'un grand royaume.

Histoire 

Lors de la guerre civile syrienne, la ville d'Idleb est le théâtre de nombreux combats. En , les rebelles y sont battus par les forces du régime lors d'une première bataille. Idleb est cependant prise en  par la coalition rebelle islamiste « Jaich al-Fatah » (« L'Armée de la conquête »), rassemblant principalement le Front al-Nosra, Ahrar al-Cham et Faylaq al-Cham, et par des factions de l'Armée syrienne libre. Depuis cette date, la ville est régulièrement bombardée par l’aviation du gouvernement syrien et de son allié russe.

Dans cette ville vit une communauté d’environ .

Idleb et sa région sont ensuite le théâtre de combats ponctuels entre groupes rebelles. Le , les forces d'Ahrar al-Cham abandonnent Idleb après des combats dans les localités environnantes et la ville passe entièrement sous le contrôle des djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham.

En , la Russie et la Turquie se mettent d'accord sur une zone démilitarisée à Idleb que leurs présidents veulent mettre en place aux pourtours de la dernière zone de désescalade à ne pas avoir été reprise par le gouvernement syrien.

Galerie

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Ville en Syrie
Gouvernorat d'Idleb